Клушино — название населённых пунктов:

Россия 
 Клушино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Клушино — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Клушино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.